Cold Wave bzw. Coldwave (engl. cold „kalt, kühl“, wave „Welle“) steht für:

 eine musikkulturelle Strömung in Frankreich, siehe Dark Wave #Cold Wave
 ein US-amerikanisches Modewort für Industrial Rock
 in Nordamerika die Kältewellen, die mit Temperaturabstürzen, Eisregen und Schneestürmen verbunden sein können